Molekulska formula -{C42H66O14}- se može odnositi na:

 Metildigoksin
 Neokuguaglukozid